est l'hymne national de Cuba depuis 1902. Il a été écrit et composé par Pedro Figueredo, un patriote de la province d'. Joué en public pour la première fois en 1867, un an avant la guerre de 10 ans.

Paroles
L'hymne comporte actuellement deux strophes, et les quatre strophes qui suivaient à l'origine ont été retirées officiellement.

Liens externes 

 Histoire de l'hymne national sur le site du Ministère de la Culture Cubain
 L'hymne national interprété par des artistes cubains

Hymne national
Cuba
Chanson cubaine